Teplow () ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Nikolajewitsch Teplow (1717–1779), russischer Staatsbeamter, Schriftsteller, Philosoph und Komponist
 Leonid Fjodorowitsch Teplow (1909–1988), sowjetischer Diplomat 
 Wladimir Wladimirowitsch Teplow (1861–1924), russischer General im Ersten Weltkrieg